Vincennes kann bedeuten:

 Vincennes, Stadt in Frankreich
 die Verwaltungseinheit Kanton Vincennes-Est
 die Verwaltungseinheit Kanton Vincennes-Ouest
 das Schloss Vincennes
 das Staatsgefängnis im Donjon von Vincennes
 Bois de Vincennes, ein Stadtwald von Paris
 Vincennes (Indiana), ein Ort in den USA
 Vincennes (Missouri), ein Ort in den USA
 Titularbistum Vincennes
 USS Vincennes, verschiedene gleichnamige Schiffe der US Navy
 Jean Baptiste Bissot, Sieur de Vincennes, ein Soldat und Erforscher von Nordamerika im 17. und 18. Jh.
 François-Marie Bissot, Sieur de Vincennes, Sohn von Jean Baptiste, ebenfalls Soldat und Erforscher im 17. und 18. Jh.
 Fort Vincennes, eine militärische Befestigung in der französischen Kolonie von Louisiana.
 Vincennes Bay, Bucht an der Budd-Küste, Wilkesland, Antarktika
 Vincennes-Subglazialbecken, Becken im Wilkesland, Antarktika